Étienne Pivert de Senancour, escritor prerromántico francés
 Virginie de Senancour, escritor prerromántico francésa